2 jeziora w Polsce:

 Jezioro Chude – jezioro na Równinie Charzykowskiej, w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Lipusz
 Jezioro Chude – jezioro na Równinie Charzykowskiej, w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna

Zobacz też 
 Chude – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz